Маслакова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Маслакова, Людмила Ильинична (род. 1952) — советская легкоатлетка.
 Маслакова, Светлана Георгиевна  (род. 1942) — советский и российский искусствовед.